Jawoll steht für:

 Ja, scherzhaft den militärischen Tonfall bei „jawohl“ nachahmend
 Jawoll (Band), war eine Kasseler Band
 Jawoll (Markt), ein deutscher Discounter